Mississippi-Delta wird im Deutschen verwendet für:

 das Mississippi River Delta, das Mündungsdelta des Mississippi am Golf von Mexiko
 das Binnendelta des Mississippi im gleichnamigen US-Bundesstaat, siehe Lower Mississippi Delta Region: Mississippi-Delta, Mississippi